Mason megye (Illinois)
 Mason megye (Kentucky)
 Mason megye (Michigan)
 Mason megye (Nyugat-Virginia)
 Mason megye (Texas)
 Mason megye (Washington)